Verdon kan syfta på:
 Verdon, Dordogne – en kommun i departementet Dordogne i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike
 Verdon, Marne – en kommun i departementet Marne i regionen Champagne-Ardenne i nordöstra Frankrike
 Verdon (flod) – en biflod till Durance